Микаэ́ль Лумб (; 9 января 1988, Орхус, Дания) — датский футболист, левый защитник клуба «Фремад Амагер».

Карьера 
Воспитанник футбольной школы клуба «Орхус», в котором затем играл с 2005 года, провёл 115 матчей в национальном чемпионате, забил 2 гола.

В 2008 году признан лучшим молодым футболистом Дании в возрасте до 21 года.

12 января 2010 года подписал трёхлетний контракт с петербургским «Зенитом». Сумма трансфера составила 2 млн евро. 19 июля 2010 года перешёл на правах годичной аренды в нидерландский «Фейеноорд». В 2011 году выступал на правах аренды за датский «Ольборг». В начале 2012 года отправился в полугодичную аренду в немецкий «Фрайбург», по окончании которой вернулся в расположение «Зенита». 31 декабря 2012 года, став свободным агентом, подписал контракт с немецким «Бохумом», рассчитанным до июня 2013 года.

Сборная 
В национальной сборной дебютировал 18 ноября 2009 года в товарищеском матче со сборной США.

Матчи и голы за сборную 

Итого: 2 матча / 0 голов; 1 победа, 0 ничьих, 1 поражение.

(откорректировано по состоянию на 4 марта 2010 года)

Достижения 
 «Зенит»
 Обладатель Кубка России: 2009/10

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Футбольного союза Дании
 Статистика на сайте zenit-history.ru
 
 
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Орхус»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Ольборг»
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Бохум»
Игроки ФК «Вестшелланн»
Игроки ФК «Люнгбю»
Игроки ФК «Брондбю»
Игроки ФК «Фремад Амагер»